Moe kan syfta på:

Moe (slang) – ett estetiskt begrepp inom japansk populärkultur.
 Moe är ett norskt (uttalas "Mo" med kort o) och amerikanskt efternamn.

Personer
Bernt Moe – en norsk personhistoriker
Jørgen Moe – en norsk folklivsforskare
Louis Moe – en norsk målare, född i Danmark
Moltke Moe – en norsk folklivsforskare
Oscar Moe – en norsk teolog
Tarjei Sandvik Moe - en norsk skådespelare
Moe (artist) – svensk artist

Fiktiva
Moe Szyslak – bartender i TV-serien Simpsons

Geografi

Antarktis 

 Moe (ö i Antarktis),

Australien 

 Moe (ort i Australien), Victoria, Latrobe,

Estland 

 Moe, Estland, ort, Lääne-Viru län, Tapa vald, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar

Norska efternamn
Engelska efternamn